Андре́й Заха́ров: Захаров, Андрей Александрович (род. 1961) — советский и российский политолог и политический деятель.
 Захаров, Андрей Аркадьевич (род. 1967) — советский и российский художник, член-корреспондент РАХ.
 Захаров, Андрей Владимирович (род. 1966) — советский и российский футболист, тренер.
 Захаров, Андрей Вячеславович (род. 1983) — российский журналист, четырёхкратный лауреат премии «Редколлегия».
 Захаров, Андрей Иванович (1912—?) — председатель Верховного Совета ЯАССР.
 Захаров, Андрей Михайлович (1943—2008) — советский и российский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ.
 Захаров, Андрей Семёнович (1896—1958) — Министр рыбной промышленности восточных районов СССР.
 Захаров, Андрей Сергеевич (1936—2005) — советский и российский хоккейный арбитр всесоюзного и международного уровней.

См. также 
 Захаров, Андреян Дмитриевич